Nilsen est un patronyme d'origine norvégienne porté par
 Anders Nilsen (1973- ), dessinateur et scénariste américain,
 Andreas Nilsen, (1980- ), skieur alpin norvégien,
 Dennis Nilsen, (1945-2018), tueur en série écossais,
 Elin Nilsen (1968- ), fondeuse norvégienne,
 Harald Christian Strand Nilsen (1971- ), skieur alpin norvégien,
 Kurt Nilsen (1978- ), chanteur norvégien,
 Laila Schou Nilsen, (1909- ), skieuse alpine et patineuse norvégienne,
 Lars Arvid Nilsen, (1965- ), athlète (poids) norvégien,
 Lillebjørn Nilsen (1950- ), chanteur norvégien,
 Olav Nilsen (1942-2021), un joueur de football norvégien
 Roar Nilsen (1952-), biathlète norvégien,
 Roger Nilsen (1969- ), footballeur norvégien,
 Ronny Nilsen, (1971- ), athlète (javelot) norvégien,
 Steinar Nilsen (1972- ), footballeur norvégien,
 Stina Hofgaard Nilsen (1979- ), skieuse alpine norvégienne,
 Tove Nilsen (1952- ), romancière norvégienne.
 Vilde Nilsen (2001-), skieuse handisport norvégienne,
 Werner Nilsen (1904-1992), entraîneur de football américain.

Homonymie de patronyme norvégien